Il singolare del torneo di tennis Annenheim Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Rădulescu che ha battuto in finale David Wheaton 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Shūzō Matsuoka (secondo turno)
 Martin Damm (quarti di finale)
 Sandon Stolle (semifinali)
 Michael Tebbutt (primo turno)

 Nicolás Pereira (secondo turno)
 Mark Knowles (secondo turno)
 David Wheaton (finale)
 Gianluca Pozzi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Annenheim Challenger 1996